Haha (Ha ha) steht für
 Lachen, onomatopoetisch
 Haha (Ethnie), Marokko
 Ha-Ha, Gestaltungsmittel der Gartenkunst
 Ha Ha Clinton-Dix (* 1992), US-American-Football-Spieler 
 Ha Ha (Album) von Charged GBH (2009)
Siehe auch:
 Ha!-Ha!-Ha!
 Saint-Louis-du-Ha! Ha!
 Rivière Ha! Ha!